

Geografia
 Appel – comune della Bassa Sassonia, Germania
 Niederhausen an der Appel – comune della Renania-Palatinato, Germania
 Oberhausen an der Appel – comune della Renania-Palatinato, Germania

Persone
 Augusta Wilhelmena Fredericka Appel, nota con il nome d'arte di Lila Lee (1901-1973) – attrice statunitense
 Bram Appel, propr. Abraham Leonardus Appel (1921-1997) – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Christian von Appel (1785-1854) – generale austriaco
 Elly Appel (1952) – ex tennista olandese
 Hans Appel (1911-1973) – calciatore tedesco
 Jayne Appel, coniugata Marinelli (1988) – ex cestista statunitense
 Johann von Appel (1826-1906) – militare e politico austriaco
 John Appel (1958) – regista olandese
 Karel Appel (1921-2006) – pittore e scultore olandese
 Kenneth Appel (1932-2013) – matematico statunitense
 Mike Appel (1942) – produttore discografico statunitense
 Otto Appel (1867-1952) – agronomo e botanico tedesco
 Sam Appel (1871-1947) – attore messicano naturalizzato statunitense

Altri progetti